Whitfield se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James B. Whitfield
 Robert Parr Whitfield